Böllbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Böllbach (Bibers), linker Zufluss der Bibers nahe Eichelberg, Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall
 Böllbach (Eyach), rechter Zufluss der Eyach (Neckar) bei Frommern, Stadt Balingen, Zollernalbkreis

Siehe auch:
 Bollbach